

Patronyme 

Auguste Pageot (1884-1962), homme politique français.
François Marie Sébastien Pageot (1766-1834), général français de la Révolution et de l’Empire.
Jean Pageot (1591-1668), sculpteur français.
Paul Pageot des Noutières (1802-1879), administrateur colonial français.

Ichtyologie 
Les Pageots, genre de poissons marins perciformes.

Patronyme français